

Sigle 
 Victorian Football Association  – antica federazione di football australiano
 Volontario in ferma annuale  – figura che ha sostituito il militare di leva, a sua volta rimpiazzata dal volontario in ferma prefissata (VFP1)

Codici 
 VFA  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Victoria Falls (Zimbabwe)